I risultati completi del motomondiale 2000 furono i seguenti

Sistema di punteggio e legenda

Le classi

Classe 500 
Iscritti

Classifica piloti

Classifica costruttori

Classe 250
Iscritti

Classifica piloti

Classifica costruttori

Classe 125 
Classifica piloti

Classifica costruttori

Collegamenti esterni

 2000